Barlocco ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Barlocco, uruguayischer Fußballspieler
 Enzo Barlocco (* 1944), italienischer Wasserballspieler
 Martín Barlocco (* 1977), uruguayischer Fußballspieler